Montjoi (Aude)
Montjoi (Tarn-et-Garonne)
ook:
gemeenten met de naam Montjoie